Эфе́б из Антики́феры — древнегреческая бронзовая статуя высотой 194 см, найденная ловцами губок в 1900 году у берегов острова Андикитира вместе со знаменитым антикитерским механизмом.

Выловленные из моря фрагменты поступили в Национальный археологический музей, где из них была составлена целостная статуя; в 1950-е годы реставрация проводилась повторно. В вытянутой правой руке юноша прежде держал сферический предмет. На этом основании высказываются предположения, что это Персей с головой Горгоны либо Парис, протягивающий яблоко раздора Афродите. В последнем случае автором скульптуры, датируемой 340-ми годами до н. э., мог быть известный по письменным свидетельствам последователь Поликлета по имени Евфранор.

См. также
 Список античных бронз

Примечания 

Скульптуры из собраний Археологического музея Афин
Скульптуры Древней Греции
Бронзовые скульптуры
Подводная археология
Открытия 1901 года
Скульптуры, изображающие обнажённых мужчин
Скульптуры по алфавиту